Grüningen ist der Name folgender Siedlungen:

 Grüningen ZH, Gemeinde im Kanton Zürich

Ortsteile:
 Grüningen (Greußen), Ortsteil der Stadt Greußen im Kyffhäuserkreis, Thüringen
 Grüningen (Pohlheim), Ortsteil der Stadt Pohlheim im Landkreis Gießen, Hessen
 Grüningen (Riedlingen), Ortsteil der Stadt Riedlingen im Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Grüningen (Wenzlow), Gemeindeteil von Wenzlow im Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 Kloster-Grüningen, Ortsteil der Stadt Gröningen, Sachsen-Anhalt
 Grüningen, Ortsteil der Stadt Donaueschingen im Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg

historisch:
 Grüningen, ehemalige Reichsstadt und früherer Name von Markgröningen, Baden-Württemberg; siehe Stadtgeschichte von Grüningen
 Grüningen (Breisach), abgegangener Ort im heutigen Stadtgebiet von Breisach am Rhein, Baden-Württemberg

Grüningen ist der Name folgender Bauwerke:

Burgen und Schlösser:

 Königspfalz und Reichsburg Grüningen, in Markgröningen, Baden-Württemberg

Klöster:
 Benediktiner-Priorat Grüningen in Breisach am Rhein, Baden-Württemberg, das 1087 nach Sankt Ulrich im Schwarzwald umsiedelte
 Heilig-Geist-Spital Grüningen, Baden-Württemberg
 Kloster Grüningen, heute Gröningen, Sachsen-Anhalt

Grüningen ist der Name folgender Herrschaften und Ämter:
 Grafschaft Grüningen in Württemberg, verbunden mit Reichssturmfahne und Vorstreitrecht sowie der Reichsburg Grüningen; siehe Geschichte Grüningens
 Amt Grüningen, von 1758 bis 1806 Oberamt Gröningen, ehemaliger Herrschaftsbezirk des Herzogtums Württemberg
 Amt Grüningen (ZH), ehemaliger Amtsbezirk der Stadt Zürich in der Schweiz
 Herrschaft Grüningen ehemaliges Territorium in der Schweiz
 Kanton Grüningen, Teil des napoleonischen „Königreichs Westphalen“, Sachsen-Anhalt

Grüningen ist der Name folgender Kirchenbezirke:
 Landkapitel Grüningen des Archidiakonats Trinitatis im Bistum Speyer, Baden-Württemberg

Grüningen ist der Familienname folgender Personen:
 Grüningen-Landau, eine Seitenlinie des Hauses Württemberg
 Herren von Grüningen, Adelsgeschlecht sesshaft in Grüningen, heute Markgröningen, Baden-Württemberg

 Dietrich von Grüningen bzw. von Gröningen († 1259), Landmeister und Deutschmeister des Deutschen Ordens

 Heinrich von Grüningen, 1310–1326 Provinzial der Dominikaner-Provinz Teutonia
 Werner III. von Grüningen († 1065), Graf von Maden, im Neckargau und von Grüningen (Reichssturmfähnrich)
 Werner IV. von Grüningen († 1121), Graf von Maden, im Neckargau und von Grüningen (Reichssturmfähnrich)

Siehe auch:
 Grüning

Bei vielen Orten und Objekten wechselten die Schreibweisen zwischen Grüningen und Gröningen:
 Gröningen (Begriffsklärung)

Von Grüningen abgeleitete Namen:
 Gröninger
 Grüninger
 von Grünigen